

Anno 
 263 o 263 a.C.

Matematica 
 263 (numero)